Ходош — фамилия. Известные носители:

 Ходош, Александр Александрович (1896—1951) — советский профсоюзный и государственный деятель.
 Ходош, Виталий Семёнович (1945—2016) — российский композитор, заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры теории музыки и композиции Ростовской консерватории, член Союза композиторов России.
 Ходош, Имре (1928—1989) — венгерский борец греко-римского стиля.
 Ходош, Инесса Александровна (1922—1995) — историк, библиограф, библиотековед, организатор информационно-библиотечной деятельности, дочь А. А. Ходоша.

См. также 
 Ходоши, Шандор (; род. 1966) — венгерский гребец-байдарочник
 Ходос